Минулорічна чемпіонка Дарія Касаткіна поступилася в першому колі Даяні Ястремській.

Перемогла в турнірі Белінда Бенчич, здолавши в фіналі Анастасію Павлюченкову, 3–6, 6–1, 6–1. Після перемоги в півфіналі над Крістіною Младенович, Бенчич відібралася на Чемпіонат WTA 2019.

Сіяні тенісистки
Чотири тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Kremlin Cup - Singles
2019 Women's Singles